Серге́й Мили́нкович-Са́вич (; 27 февраля 1995, Льейда, Испания) — сербский футболист, полузащитник клуба «Лацио» и сборной Сербии.

Карьера 
Сергей — воспитанник «Войводины». В начале 2013 года был переведён в основной состав команды. В июне 2014 года 19-летний серб подписал контракт с бельгийским «Генком». 2 августа 2014 года дебютировал в новой команде. В чемпионате Бельгии 2014/15 сыграл 24 матча и забил 5 мячей.

31 июля 2015 года перешёл в «Лацио». 18 августа 2015 года дебютировал в составе «Лацио». По итогам сезона 2017/18 был включён в символическую сборную серии А. В том сезоне Сергей забил 12 мячей в 35 матчах и стал вторым бомбардиром команды после Чиро Иммобиле (29). По ходу сезона Сергей сделал дубли в ворота «Аталанты», «Кьево» и «Сассуоло». По итогам сезона 2018/19 был признан лучшим полузащитником серии А. В декабре 2019 года был признан самым ценным игроком месяца в серии А.

В сборной Сербии до 19 лет дебютировал 6 июня 2013 года в матче элитного раунда чемпионата Европы против Словакии. В первом своём матче получил жёлтую карточку на 45-й минуте. В финальной части чемпионата Европы до 19 лет отыграл 4 матча, в том числе финал против Франции. В итоге сербы впервые одержали победу на турнире. В 2015 году в составе молодёжной сборной Сербии выиграл чемпионат мира U-20 в Новой Зеландии. Сергей сыграл на турнире 6 матчей из 7 и забил мяч в ворота Мали на групповой этапе. По итогам турнира Милинкович-Савич получил «Бронзовый мяч».

В октябре 2015 года Радован Чурчич вызвал Сергея в национальную сборную на отборочные матчи Евро-2016 против Албании и Португалии. Милинкович-Савич остался в запасе в этих матчах. В мае 2016 года новый тренер сборной Сербии Славолюб Муслин вызвал Сергея в сборную на товарищеские матчи против Кипра, Израиля и России. В первых двух матчах на поле не выходил, перед третьим матчем покинул сборную по согласованию с тренером.

Дебютировал в национальной сборной 10 ноября 2017 года в товарищеском матче против Китая (2:0). На чемпионате мира 2018 года в России Милинкович-Савич провёл без замен все три матча сборной Сербии и получил жёлтую карточку в игре со Швейцарией (1:2). Сербы заняли третье место в своей группе после Бразилии и Швейцарии и не вышли в плей-офф.

Личная жизнь 
Отец — футболист , который выступал в таких клубах как «Альмерия», «Шавеш», ГАК и других. Сергей родился в Испании, где тогда играл отец. Мать — бывшая баскетболистка Милана Савич.

У Сергея есть младший брат Ваня, выступающий на позиции вратаря за итальянский клуб «Торино». Ваня, как и Сергей, был в составе молодёжной сборной Сербии на чемпионате мира 2015 года в Новой Зеландии.

Статистика

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 7 / забито голов: 0; победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3.

Достижения 
 «Войводина»
 Обладатель Кубка Сербии: 2014

Итого: 1 трофей

 «Лацио»
 Обладатель Кубка Италии: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Италии: 2017, 2019

Итого: 3 трофея

 Сборная Сербии (до 19 лет)
 Победитель чемпионата Европы (до 19 лет): 2013

Примечания

Ссылки 
 Биография и статистика на сайте сборной Сербии по футболу (серб.)
 
 
 
 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Лацио»